Глобус может означать:
 Глобус (от  «шар») — трёхмерная модель Земли или другой планеты, а также модель небесной сферы — небесный глобус.

Театры 
 «Глобус» — лондонский театр, созданный Уильямом Шекспиром.
 «Глобус» — московский драматический театр.
 «Глобус» — новосибирский академический молодёжный театр.
 «Глобус» — театр в Риме.

Фамилия 
 Адам Глобус (Владимир Вячеславович Адамчик; род. 1958) — белорусский писатель-прозаик, эссеист, поэт, издатель и художник.
 Глобус, Йорам (род. 1941) — израильский продюсер.
 Глобус, Лев Давидович (1914—1945) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Прозвища 
 Глобус — прозвище криминального авторитета, вора в законе Валерия Длугача.
 Глобус — прозвище электропоездов ЭР1, ЭР2, ЭР7 и ЭР9 с круглой кабиной, выпускаемых до 1975 года.

Другое 
 «Глобус» — памятное монументальное инженерное сооружение в Пензе, олицетворяющее земной шар.
 «Глобус» — российская авиакомпания.
 «Глобус» — советский научно-популярный ежегодник для детей.
 «Глобус» — украинский советский двухнедельный иллюстрированный универсальный журнал (1923—1935).
 «Глобус: геология и бизнес» — информационный журнал о недропользовании.
 «Глобус» — сеть гипермаркетов.
  — механическое вычислительные устройство советских и российских космических кораблей «Восток», «Восход» и «Союз».
 Globus (группа) — музыкальный проект, соединяющий музыку из трейлеров к фильмам и рок-музыку.
 Глобус (книжный магазин) — магазин русских книг в Сан-Франциско.
 «Глобус (песня)» — песня на слова М. Львовского и мелодию М. Светлова.